Геокмалы () — посёлок в Геокмалинском административно-территориальном округе Апшеронского района Азербайджана.

Этимология 
Название села происходит от личного имени Хокмали.

История 
Село Гёкмалы в 1913 году согласно административно-территориальному делению Бакинской губернии относилось к Гёкмалинскому сельскому обществу Бакинского уезда.

В 1926 году согласно административно-территориальному делению Азербайджанской ССР село относилось к Бакинскому уезду.

После реформы административного деления и упразднения уездов в 1929 году населенный пункт передан Бакинскому городскому совету Азербайджанской ССР. 10 ноября 1937 года селу Геокмалы присвоен статус посёлка.

Согласно административному делению 1961 года пгт Геокмалы входил в Геокмалинский поселковый совет Кировского района Бакинского городского совета Азербайджанской ССР.

4 января 1963 года посёлок передан в состав новообразованного Апшеронского района. Согласно административному делению 1977 года пгт Геокмалы входил в Геокмалинский поселковый совет Апшеронского района.

В 1999 году в Азербайджане была проведена административная реформа и внутри Геокмалинского административно-территориального округа был учрежден Геокмалинский муниципалитет Апшеронского района.

География 
Посёлок находится в 7 км от райцентра Хырдалан и в 16 км от Баку. Ближайшая железнодорожная станция — Хырдалан.

Посёлок находится на высоте 208 метров над уровнем моря.

Население 
 

В 1886 году в селе жило 1267 человека, все — таты, по вероисповеданию — мусульмане-шииты.

Население преимущественно занято в промышленности.

Климат 

Среднегодовая температура воздуха в посёлке составляет +14,2 °C. В посёлке полупустынный климат.

Инфраструктура 
В советское время в посёлке располагались средняя школа, клуб, библиотека, детский сад, медицинский пункт.

В посёлке расположены промышленная зона AzFP CO LTD (завод по производству пластиковой посуды, полистироловых и полипропиленовых мешков, молокозавод), макаронная фабрика, почтовое отделение, средняя школа, детский сад, клуб, библиотека, врачебный пункт, 2 мечети.

Из архитектурных памятников в посёлке находится мавзолей XVIII века постройки.

Примечания 

Посёлки городского типа Азербайджана
Населённые пункты Апшеронского района (Азербайджан)